День расплаты (фильм) «День искупления» (фр. Le Grand pardon) — французский кинобоевик режиссёра Александра Аркади, вышедший в 1982 году. 
 День расплаты (фильм, 2003) «The Reckoning» — фильм режиссёра Пола Макгигана. Великобритания.